Giovanni Niccolò Servandoni (1695-1766), architect en decorateur van het Frans-Italiaanse theater 
 Jean-Nicolas Servandoni alias D'Hannetaire (1718-1780), Franse acteur en theaterdirecteur, zoon van de voorgaande 
 Eugénie Servandoni (1746-1816), danseres en actrice, oudste dochter van de voorgaande 
 Angélique Servandoni (1748-1822), actrice en jongere zus van de vorige